trifolium – krzywa matematyczna
 koniczyna (Trifolium) – rodzaj roślin